«Мейдстоун Юнайтед» () — колишній англійський футбольний клуб з міста Мейдстоун, заснований 1897 року. У 1992 році команда булла ліквідована через фінансові негаразди і того ж року на основі клубу була створена нова команда «Мейдстоун Інвікта», яка з 1995 року теж стала носити назву «Мейдстоун Юнайтед».

Історія 
Клуб був заснований у 1897 році і тривалий час виступав у різноманітних англійських аматорських лігах. 1927 року клуб отримав професійний статус і став виступати у Мідлендській лізі. А вже у сезоні 1929/30 клуб виграв цей турнір.

1971 року клуб отримав професійний статус і став виступати у Першому дивізіоні Північної Прем'єр-ліги, де з першої спроби зайняв третє місце, а на наступний рік виграв та вийшов до Прем'єр-дивізіону.

1979 року клуб став одним із співзасновників Альянсу Прем'єр-ліги, що пізніше отримав назву Футбольна Конференція і був найвищим щаблем так званого «нелігового футболу».  Команда двічі вигравала Конференцію у 1984 і 1989 роках і після другого тріумфу вперше в історії вийшла до Футбольної ліги, опинившись у Четвертому дивізіоні. Проте, після трьох сезонів у професійній лізі, клуб в 1992 році збанкрутував. На основі клубу була створена нова аматорська команда «Мейдстоун Інвікта», яка розпочала виступи з восьмого за рівнем дивізіону, а з 1995 року теж стала носити назву «Мейдстоун Юнайтед».

Статистика сезонів

Примітки

Посилання 
 Статистика виступів команди  

Футбольні клуби, засновані 1897
Футбольні клуби Англії
Футбольні клуби, розформовані 1992
Мейдстоун